Кайна́р (, до 2007 г. — Кызылту́) — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Жалгызкарагайского сельского округа. Код КАТО — 113251200.

География 
Село расположено в северной части района, на расстоянии примерно 21 километров (по прямой) к северо-востоку от административного центра района — города Акколь, в 15 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Жалгызкарагай.

Абсолютная высота — 326 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Жалгызкарагай — на севере, село Кенес — на юго-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 170 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население аула составляло 113 человек (52 мужчины и 61 женщина). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 50 человек (24 мужчины и 26 женщин).

Улицы 

 ул. Маншук Маметовой

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района